Roghmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Roghmann (1914–1990), deutscher Jurist und nordrhein-westfälischer Kommunalpolitiker (CDU); von 1961 bis 1964 Oberbürgermeister der Stadt Bottrop
 Klaus Roghmann (1933–2012), Soziologe